Châteauvieux (Hautes-Alpes)
 Châteauvieux (Loir-et-Cher)
 Châteauvieux (Var)
ook:
Châteauvieux-les-Fossés,  Doubs